Le Pharaon assis portant la couronne hedjet, en hiéroglyphes égyptien, est classifié dans la section A « L'Homme et ses occupations » de la liste de Gardiner ; il y est noté A43.

Il représente un pharaon assis, portant la couronne blanche de Haute-Egypte hḏt (hiéroglyphe égyptien S1). Il est translitéré nsw<nj-swt.

Notes et références

Bibliographie 

 .
 
 

Index égyptologique
Représentation des hommes
Hiéroglyphe égyptien
Grammaire de l'égyptien hiéroglyphique